Ліга 2 2022—2023 () — 84-й сезон французької Ліги 2. Чемпіонат стартував 30 липня 2022 року, а фінішує 3 червня 2023 року. У лізі була перерва з 12 листопада по 27 грудня через чемпіонат світу з футболу. Два клуби будуть підвищені до Ліги 1 в кінці сезону, оскільки кількість клубів у Лізі 1 буде скорочено з 20 до 18. Як наслідок, плей-оф наприкінці сезону проводитися не буде.

Зміни порівняно з попереднім сезоном

Команди та стадіони

Турнірна таблиця

Результати матчів

Примітки

Посилання 
 Сезон 2022/23 
 Ліга 2 на soccerway 

2023
Франція
Франція
2022 у французькому спорті
2023 у французькому спорті